Goodger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David T. Goodger
 Kim F. Goodger